Ястрабье-над-Топлёу () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1363 году.

В селе есть римо-католический костел с 1930 года с элементами сецессии и неоготики построен на месте старого костела и греко-католическая церковь сошествия Святого Духа с 1939 года.

Население 
В селе проживает 454 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,74 %,
 чехи — 0,26 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 47,18 %,
 римо-католики — 43,85 %,
 протестанты — 8,46 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 0,52 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии